Jay Cutler ist der Name folgender Personen:

* Jay Cutler (Bodybuilder) (* 1973), US-amerikanischer Bodybuilder
 Jay Cutler (Footballspieler) (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler